Sztripa (Sztrippa, Стрипа), település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban
 Sztripa (Strypa, Стрипа, Стрыпа), folyó Ukrajnában, a Ternopili (Tarnopoli) körzetben, a Dnyeszter bal oldali mellékfolyója, 1915–16-os frontvonal